L'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1997 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 17ª edizione dell'International Raiffeisen Grand Prix, che fa parte della categoria World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1997. Si è giocato a St. Pölten in Austria, dal 19 al 24 maggio 1997.

Campioni

Singolare 

 Marcelo Filippini ha battuto in finale  Patrick Rafter 7-6(2) 6-2

Doppio 

 Kelly Jones /  Scott Melville hanno battuto in finale  Luke Jensen /  Murphy Jensen 6-2, 7-6

Collegamenti esterni 

 
ATP Tour 1997